Захала има више значења:

 Захала (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Захала (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Захала (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику